Костёл иезуитов (, костёл Святых Петра и Павла ордена иезуитов) — памятник архитектуры во Львове (Украина). Расположен на ул. Театральной, 11. Костёл иезуитов — одно из наибольших культовых сооружений Львова: длина 41 метр, ширина 22,5 метра, высота — 26 метров. Костёл мог вместить до 5 тысяч верующих. Это также первое сооружение в стиле барокко во Львове.

Костёл сооружался в 1610—1630 годах, отделочные работы продолжались до 1660 года. Строительство начал монах Себастьян Лахмиус в 1613—1614 годах, его проект существенно переработал и завершил строительство итальянский архитектор Джакомо Бриано в 1618—1621 годах. Итальянец внёс в здание формы, которые сложились в схеме фасада церкви Иль-Джезу в Риме (авторы Дж. Виньола и Дж. делла Порта). Эта схема распространилась в европейской архитектуре в XVII веке и стала характерной для стиля барокко. В решение интерьера была положена новая пространственная концепция, которая символизировала мощь Римско-католической церкви, определявшей, по мнению идеологов контрреформации, жизнь и все дела человека.

Здание костёла в плане трёхнефное, с внешне слабо выраженной гранёной апсидой. Центральный неф мощный, 14 на 25 метров. Боковые нефы по отношению к центральному очень узкие и низкие; над ними построены боковые галереи — эмпоры. Доминирует главный фасад, расчленённый пилястрами, нишами и сильно развитым карнизом. В нишах главного фасада помещены статуи. В то же время южный фасад намного скромнее и сдержаннее.

В течение XVIII века интерьер костёла менял свой вид. С южной стороны апсид в 1701 или 1702 году была пристроена четырёхгранная башня (архитектор В. Годный), которая имела высоту 80 метров и была самой высокой в городе. В 1740 году своды костёла расписали художники Франциск и Себастьян Экштейны из Брно. В 1754 году на башне были установлены часы, но уже в 1830 году обветшавшую колокольню пришлось разобрать и от неё сохранились лишь 2 яруса. Самая старинная и ценная сохранившаяся доныне скульптура в интерьере — деревянное распятие в боковом алтаре, выполненное в начале XVII века И. Фистером.

В 1775—1848 году в здании костёла проходили заседания «сословного сейма» Галиции, первого краевого парламента (впрочем, не имевшего значительного влияния на политику в провинции). В советское время в костёле находилось книгохранилище научной библиотеки им. В. Стефаника. В конце 2011 года костёл становится гарнизонным (капеланским) храмом УГКЦ. Начаты реставрационные работы, финансируемые, в основном, польской стороной. В планы также входит восстановление пришедшего в негодность органа.

Литература 
 Вуйцик В. Державний історико-архітектурний заповідник у Львові. — 2-ге вид. — Львів : Каменяр, 1991. — С. 35. — ISBN 5-7745-0358-5.
 Козицький А. (редактор). Костел єзуїтів (Костел святих апостолів Петра і Павла) // Енциклопедія Львова. — Львів : Літопис, 2010. — Т. 3. — С. 472—477. — ISBN 978-966-7007-99-7.
 Шубарт П. Бароко та його розвиток в архітектурі міст Східної Галичини. — Одеса, 2012. — С. 52—62. — ISBN 978-966-413-321-7.
 Dzieduszycki M. Kronika domowa Dzieduszyckich. — Lwów : Drukarnia «Zakładu narodowego im. Ossolińskich», 1865. — 480 s., dod.
 Orłowicz. Ilustrowany przewodnik po Lwowie ze 102 ilustracjami i planem miasta. — Lwów—Warszawa, 1925. — 276 s. — S. 86—89.

Ссылки 
 Храм Святих Верховних Апостолів Петра і Павла. Українська Греко-Католицька Церква (Костел Єзуїтів)
 3D панорама интерьера Костёла иезуитов: вид 1, вид 2
 Видеоэкскурсия 2015 г.

Бывшие римокатолические культовые сооружения во Львове
Достопримечательности Львова
Церкви иезуитов
Монастыри Львова
Грекокатолические храмы Львова
Храмы УГКЦ
Памятники архитектуры Украины национального значения